Эта статья содержит информацию о квалификационных раундах Лиги чемпионов УЕФА 2000/2001.

В рамках квалификации было проведено три раунда. В зависимости от еврокубкового коэффициента, который имеют клубы, команды стартуют с определённого раунда. Клубы, имеющие более высокий коэффициент, имеют преимущество при жеребьёвке.

Команды, проигравшие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, примут участие в первом раунде Кубка УЕФА.

Первый квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 23 июня 2000 года в Женеве. Первые матчи прошли 12 июля, ответные — 19 июля 2000 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Второй квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 23 июня 2000 года одновременно с жеребьёвкой первого раунда. Первые матчи прошли 26 июля, ответные — 2 августа 2000 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Третий квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 21 июля 2000 года в Ньоне. Первые матчи прошли 7-9 августа, ответные — 22-23 августа 2000 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 2000/2001